Тијера Кемада има више значења:

 Тијера Кемада (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Кемада (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику